Jessica Alyssa Cerro (* 14. August 1995 in Sydney) ist eine australische Sängerin, die unter dem Künstlernamen Montaigne auftritt. Sie hätte Australien beim im März 2020 abgesagten Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam mit dem Lied Don’t Break Me vertreten sollen. Stattdessen vertrat sie ihr Heimatland mit dem Lied Technicolour beim Eurovision Song Contest 2021.

Leben 
Cerro ist die Tochter des Fußballspielers Gus Cerro, der in Malaysia und in der National Soccer League in Australien gespielt hat. Sie wuchs mit ihren Eltern und einer jüngeren Schwester im Nordwesten Sydneys auf und gibt selbst ihre Herkunft als einen Mix aus argentinisch, spanisch, philippinisch und französisch an. Ihre Mutter wuchs auf den Philippinen auf. Auch sie selbst spielte in ihrer Jugend Fußball und wollte in den Vereinigten Staaten ein Fußball-Stipendium an einem College erhalten. Ihre erste Veröffentlichung entstand, als sie mit ihrem Vater ein Fußballvideo musikalisch unterlegen wollte. Ihr Künstlername Montaigne ist eine Referenz auf den französischen Philosophen Michel de Montaigne.

Cerro nahm 2012 mit dem Lied Anyone But Me am Newcomer-Wettbewerb Triple J Unearthed des australischen Radiosenders Triple J teil, wo sie das Finale erreichen konnte. Im Jahr 2014 veröffentlichte sie ihre erste Single I Am Not an End. Im Februar 2016 veröffentlichte sie gemeinsam mit der Band Hilltop Hoods die Single 1955, die den zweiten Platz der australischen Charts erreichte. Im August 2016 veröffentlichte sie ihr Debütalbum Glorious Heights, das auf Platz vier der australischen Albumcharts einstieg. Bei den ARIA Awards 2016 war sie in fünf Kategorien nominiert. Cerro konnte dabei in der Kategorie Breakthrough Artist gewinnen. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie ihr zweites Album Complex.

Im Jahr 2020 trat Cerro mit dem Lied Don’t Break Me bei Eurovision 2020: Australia Decides, dem australischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest, an. Dort konnte sie sich im Finale gegen neun andere Beiträge durchsetzen und hätte nun ihr Land bei der Musikveranstaltung in Rotterdam vertreten sollen. Der Wettbewerb wurde am 18. März 2020 wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt. Am 2. April 2020 gab die in Australien für den Wettbewerb zuständige Rundfunkgesellschaft Special Broadcasting Service (SBS) bekannt, dass Cerro stattdessen beim Eurovision Song Contest 2021 antreten werde.

Das Lied Technicolour, das als ihr Beitrag für den Eurovision Song Contest 2021 diente, präsentierte sie im März 2021, die offizielle Veröffentlichung erfolgte am 5. März 2021. Cerro schrieb den Beitrag gemeinsam mit dem australischen Produzenten Dave Hammer. Am 20. April 2021 wurde bekannt, dass die australische Delegation nicht nach Rotterdam reisen könne. Für die Show wurde stattdessen Montaignes vorab aufgezeichnetes Live-on-Tape-Video verwendet. Dieses musste aufgrund der COVID-19-Pandemie und der deshalb befürchteten Ausfälle von allen Delegationen im Vorhinein aufgenommen werden. Sie schied schließlich im ersten Halbfinale des Contests auf Platz 14 aus.

Engagement 
Cerro äußerte sich in den sozialen Medien, ihren Liedern und in Interviews häufig zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Bei den ARIA Awards im Jahr 2016 zeigte sie den Schriftzug „people over profit“ (deutsch: „Menschen über Profit“) auf ihrer Haut. In einer ähnlichen Aktion protestierte sie zwei Jahre später gegen die Adani Group und deren Steinkohlebergwerk Carmichael. Sie unterstützt die Klimastreikbewegung und ist Veganerin. In Interviews gab sie an, bisexuell zu sein.

Auszeichnungen 
 2016: ARIA Awards (Breakthrough Artist)

Diskografie

Alben

EPs 
 2014: Life of Montaigne

Singles 
 2014: I Am Not an End
 2014: I’m a Fantastic Wreck
 2015: Clip My Wings
 2016: In the Dark
 2016: Because I Love You
 2018: For Your Love
 2019: Ready
 2019: Love Might Be Found (Volcano)
 2020: Don’t Break Me
 2021: Technicolour
 2021: My Life Is Better With You
 2021: Now (In Space)
 2022: Always Be You (mit David Byrne)
 2022: Make Me Feel So (mit Daði Freyr)

Gastbeiträge

Weblinks 

 Offizielle Webseite (englisch)

Einzelnachweise 

Interpret eines australischen Beitrags beim Eurovision Song Contest
Popsänger
Musiker (Australien)
Australier
Geboren 1995
Frau